Irmen ist der Familienname folgender Personen:

 Danny Irmen (* 1984), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Garda Irmen (1874–1938), Theaterschauspielerin
 Hans-Josef Irmen (1938–2007), deutscher Musikpädagoge, Musikwissenschaftler und Dirigent
 Julia Irmen (* 1984), deutsche Kickboxerin